Giudice Dredd (Judge Dredd) – personaggio dei fumetti e di opere derivate
 Dredd - La legge sono io (Judge Dredd) – film del 1995

Videogiochi
 Judge Dredd – videogioco (1986) della Melbourne House per Commodore 64, ZX Spectrum
 Judge Dredd – videogioco (1990) della Virgin Games per Amiga, Atari ST, Commodore 64
 Judge Dredd – videogioco (1995) della Acclaim Entertainment per DOS, Game Boy, Game Gear, Mega Drive, SNES
 Judge Dredd – videogioco (1997) della Gremlin Interactive per sala giochi e PlayStation
 Judge Dredd: Dredd vs Death – videogioco (2003) della Sierra Entertainment per GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Judge Dredd: Countdown Sector 106 – videogioco (2012) della Tin Man Games per Android, iOS, Linux, Macintosh, Windows, libro interattivo